Tallemant

 François Tallemant l'Aîné (1620-1693), écrivain français ; 
 Gédéon Tallemant des Réaux, (1619-1692), frère du précédent. Écrivain et poète français connu pour ses Historiettes, un long recueil de courtes biographies de ses contemporains ;
 Paul Tallemant le Jeune, (1642-1712), cousin des précédents, écrivain français, académicien.

Homonymie de patronyme